Vioolsonate nr. 1 (Bartók)
 Vioolsonate nr. 1 (Bax)
 Vioolsonate nr. 1 (Beethoven)
 Vioolsonate nr. 1 (Brahms)
 Vioolsonate nr. 1 (Gade) in A-majeur.
 Vioolsonate nr. 1 (Grieg)
 Vioolsonate nr. 1 (Mozart)
 Vioolsonate nr. 1 (Nielsen) in A-majeur.
 Vioolsonate nr. 1 (Prokofjev)
 Vioolsonate nr. 1 (Roussel)
 Vioolsonate nr. 1 (Robert Schumann)
 Vioolsonate nr. 1 (Ysaÿe)

Zie ook
 Vioolsonate (Franck)
 Vioolsonate (Debussy)
 Vioolsonate (Janáček)
 Sonate voor viool en piano (Roussel) - de eerste, door de componist vernietigde vioolsonate van Albert Roussel
 Vioolsonate (Serebrier)